

Patronyme 

 Andy Phillip (1922-2001), joueur américain professionnel de basket-ball.
 Arthur Phillip (1738-1814), officier naval britannique et un administrateur colonial en Australie.
 Marvin Phillip '1984-), joueur de football international trinidadien.

Toponymie 

 Phillip Island, île située à l'entrée de la baie de Western Port, au sud de Melbourne, dans l'État de Victoria en Australie ;
 Baie de Port Phillip, immense baie australienne, au sud de Melbourne ;
 Phillip Bay, banlieue du sud-est de Sydney, en Australie.